Гвердцители () — древняя грузинская дворянская фамилия.
 Гвердцители, Илья Михайлович (1908—1978/1980) — грузинский советский учёный биохимик.
 Гвердцители, Ираклий Григорьевич (1918—1991) — грузинский советский учёный физик-экспериментатор.
 Гвердцители, Гурам Евстафьевич (род. 1930) — грузинский советский учёный литературовед, критик, писатель и политик.
 Гвердцители, Тамара Михайловна (род. 1962) — советская, грузинская и российская певица, актриса, композитор.
 Гвердцители-Лорткипанидзе, Русудан Григоловна (1909—1994) — грузинская советская архитектор-реставратор, педагог.